Ödingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ödingen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (95,2 ha)
Ödingen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (2,11 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn